Für das Leben steht für
 Christdemokraten für das Leben, Lebensrechtsinitiative
 Marsch für das Leben, Demonstration der Lebensrechtsbewegung
 Oppositionsplattform – Für das Leben, ukrainische Partei
 Päpstliche Akademie für das Leben, lebensethische Institution
 Städte für das Leben / Städte gegen die Todesstrafe, Aktionstag